Harpagozoon är ett släkte av mossdjur. Harpagozoon ingår i familjen Lekythoporidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Mossdjur
Harpagozoon